Платформа Старая Деревня:
 Старая Деревня — платформа в Санкт-Петербурге.
 Старая Деревня — платформа в Смоленской области, под Вязьмой.